(1912-1991), un compositeur allemand ;
 Hermann Amann (1934-), un peintre et graveur allemand.